Рихард Шредер:
  (1838—1917) — немецкий юрист.
 Шредер, Рихард Иванович (1822—1903) — российский селекционер и садовод, публицист.
 Шредер, Рихард Рихардович (1867—1944) — советский, узбекский учёный-агроном и педагог. Примечания